Легро́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Легро, Альфонс (1837—1911) — французский художник и мастер офорта.
 Легро, Джеймс (1962) — американский актёр.
 Легро, Жан-Себастьян (род. 1981) — бельгийский футболист.

См. также